«Braunau» puede referirse a:

Toponimia 
  Braunau am Inn, ciudad fronteriza de Austria
  Distrito de Braunau am Inn, distrito de Alta Austria
  Braunau, comuna suiza del cantón de Turgovia
  Río Braunau, ubicado en Baviera, Alemania
  Broumov, nombre en checo de la ciudad de la República Checa (Braunau en alemán)
  Nueva Braunau, localidad chilena en Puerto Varas, Región de Los Lagos

Otros usos 
 FC Brunau, equipo de fútbol austriaco de la ciudad de Braunau am Inn
 Braunau, un meteorito caído en 1847 en Východočeský kraj, actual República Checa